Saba, een Nederlands eiland in het Caribisch gebied
 Saba (plant), een geslacht uit de maagdenpalmfamilie
 Sabá, een gemeente in Honduras
 Koninkrijk Saba, historisch koninkrijk in Jemen

Plaatsen in Indonesië
 Saba (Blahbatuh), een plaats in Bali
 Saba (Halongonan), een plaats in Noord-Sumatra
 Saba (Janapria), een plaats in West-Nusa Tenggara

Personen
 Gian Franco Saba, Italiaans aartsbisschop
 Vítor Saba, Braziliaans voetballer
 Umberto Saba, Italiaans schrijver